Jean Renoir, een Frans regisseur
 Pierre-Auguste Renoir, een Frans kunstschilder
 Renoir (computerspel), computerspel uit 2016